Rebeka – postać biblijna
 Rebeka – imię żeńskie
 Rebeka – polski zespół muzyczny

Tytuły
 Rebeka – polskie tango
 Rebeka – powieść Daphne du Maurier
 Rebeka – amerykański film z 1940 roku
 Rebeka – niemiecki film z 1997 roku
 Rebeka – wenezuelski serial telewizyjny z 2003 roku
 Rebeka – włoski film z 2008 roku
 Rebeka – poemat Jana Kasprowicza

Zobacz też 
 Rebecca – musical